Scotties Tournament of Hearts 2010 – mistrzostwa Kanady kobiet w curlingu. Odbyły się między 30 stycznia a 7 lutego 2010 w Sault Ste. Marie, Ontario, na lodowisku Essar Centre.

Tytuł mistrzowski z poprzedniego roku jako Team Canada obroniła drużyna Jennifer Jones, która w finale z dogrywką pokonała Wyspę Księcia Edwarda (Kathy O'Rourke) 8:7. Podczas całego turnieju na trybunach zasiadło 49 436 osób. 



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
7 lutego 2010; 14:30; Liczba widzów: 3 911

Półfinał 
6 lutego 2010; 19:00; Liczba widzów: 3 246

1-2 
5 lutego 2010; 19:00; Liczba widzów:

3-4 
6 lutego 2010; 13:00; Liczba widzów: 2 737

Tie-breaker 
5 lutego 2010; 15:00; Liczba widzów: 2 474

Round Robin

Sesja 1. 
30 stycznia 2010; 15:00Liczba widzów: 2 056

Sesja 2. 
30 stycznia 2010; 19:30Liczba widzów: 2 130

Sesja 3. 
31 stycznia 2010; 10:30Liczba widzów: 1 696

Sesja 4. 
31 stycznia 2010; 15:00Liczba widzów: 1 988

Sesja 5. 
31 stycznia 2010; 19:30Liczba widzów: 1 833

Sesja 6. 
1 lutego 2010; 10:30Liczba widzów: 1 844

Sesja 7. 
1 lutego 2010; 15:00Liczba widzów: 1 554

Sesja 8. 
1 lutego 2010; 19:30Liczba widzów: 1 962

Sesja 9. 
2 lutego 2010; 10:30Liczba widzów: 1 967

Sesja 10. 
2 lutego 2010; 15:00Liczba widzów: 1 735

Sesja 11. 
2 lutego 2010; 19:30Liczba widzów: 2 040

Sesja 12. 
3 lutego 2010; 9:30Liczba widzów: 2 034

Sesja 13. 
3 lutego 2010; 14:00Liczba widzów: 1 582

Sesja 14. 
3 lutego 2010; 18:30Liczba widzów: 2 032

Sesja 15. 
4 lutego 2010; 10:30Liczba widzów: 2 142

Sesja 16. 
4 lutego 2010; 15:00Liczba widzów: 2 057

Sesja 17. 
4 lutego 2010; 19:30Liczba widzów: 3 507

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 

 Oficjalna strona internetowa Scotties Tournament of Hearts 2010 

2010 w curlingu
Tournament of Hearts
2010 w Kanadzie
Sport w Ontario